Преемственность дивизий Вооружённых сил СССР — список, отображающий преемственность дивизий Вооружённых Сил СССР, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны, от предшествовавших формирований на всех исторических этапах.

В списке указаны дивизии существовавшие в ВС СССР на 1989—1991 год, а также исторические периоды существования их предшественников и тип этих формирований.

Тип формирования на каждый исторический период приводится условным сокращением. Список условных сокращений даётся в конце статьи.

Мотострелковые дивизии 

Полный список мотострелковых дивизий (93 соединения), которые существовали на 1989—1991 годы в составе Сухопутных войск ВС СССР, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны..
 Примечание:
 В список включены учебные мотострелковые дивизии переформированные в 1987 году в Окружные учебные центры (ОУЦ), которые по своей структуре формирований фактически остались дивизиями
 В списке не приводятся дивизии охраны тыла (дот) и запасные мотострелковые мсд (змсд). Данные формирования в период до и после 1989 года представляли собой Базы Хранение Вооружения и Техники (БХВТ) без положенного по штату личного состава и не являлись полноценными боевыми соединениями. В ВС СССР имелось до 16 дот (по одному на каждый военный округ) и до 24 змсд.
 В примечаниях указаны полные наименования соединений, чьи условные сокращения совпадали по написанию в один исторический период.

Танковые дивизии 
Полный список танковых дивизий (42 соединения) существовавших на 1989—1991 годы в составе ВС СССР, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.
 Примечание:
 В список включены учебные танковые дивизии переформированные в 1987 году в Окружные учебные центры танковых войск (ОУЦ), которые по своей структуре формирований фактически остались дивизиями
 В списке не приводятся запасные танковые дивизии (зтд). Данные формирования в период до и после 1989 года представляли собой Базы Хранение Вооружения и Техники (БХВТ) без положенного по штату личного состава и не являлись полноценными боевыми соединениями. В ВС СССР имелось до 13 зтд.

Воздушно-десантные дивизии 
 
Полный список воздушно-десантных дивизий (7 соединений) существовавших в ВС СССР на 1989—1991 годы, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.
 Примечание:
 Включена 44-я увдд, которая была переформирована в 1987 году в 242-й УЦ ВДВ, который по своей структуре формирования остался дивизией.
 Включена 105-я гв.вдд, которая повторно формировалась в период с середины 1990 по конец 1991 года, и практически была воссоздана.

Артиллерийские дивизии 
Полный список артиллерийских дивизий (10 соединений), существовавших в составе ВС СССР на 1989—1991 годы, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.
 Примечание:
 В список включена 20-я учебная артиллерийская дивизия, переформированная в 1987 году в 468-й окружной учебный артиллерийский центр, которая по своей организационно-штатной структуре осталась дивизией.

Пулемётно-артиллерийские дивизии 
Полный список пулемётно-артиллерийских дивизий (5 соединений), существовавших в составе ВС СССР в 1989—1991 годы, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.

Авиационные дивизии ВВС 
 
Полный список авиационных дивизий (25 соединений), существовавших в составе ВВС СССР на 1989—1991 года, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.

Включены соединения Дальней Авиации, Военно-транспортной авиации, ИБА и ИА.

Дивизии войск ПВО  
Полный список дивизий (4 соединения) войск ПВО СССР, существовавших в составе ВС СССР на 1989—1991 года, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.

Дивизии кораблей Военно-Морского Флота 

В составе ВМФ СССР все дивизии кораблей и подводных лодок (32 соединения), существовавшие в 1989—1991 годы, были сформированы в послевоенный период. Достоверно известно только об одном соединении, которое ведёт свою историю от периода Великой Отечественной войны.

Авиационные дивизии Военно-Морского Флота 

Полный список авиационных дивизий (всего 5 соединений), существовавших в составе ВМФ СССР на 1989—1991 года, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.

Дивизии морской пехоты и береговых войск Военно-Морского Флота 
Полный список дивизий морской пехоты и дивизий береговой обороны (5 соединений), которые существовали на 1989—1991 годы в составе ВМФ СССР, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.

Дивизии Ракетных войск стратегического назначения  
Полный список ракетных дивизий (всего 19 соединений), существовавших в составе ВС СССР на 1989—1991 года, ведущих историю от периода Великой Отечественной войны.

Дивизии Внутренних войск 
Достоверно известно о существовании только единственной дивизии Внутренних войск МВД СССР, существовавшей в составе ВС СССР на 1989—1991 года, ведущей историю от периода Великой Отечественной войны.

Список применяемых условных сокращений 

 аап — армейский артиллерийский полк;
 або — автобоевой отряд;
 абр — артиллерийская бригада;
 авбр — авиационная бригада;
 авд — авиационная дивизия;
 АВФ — Амурская военная флотилия;
 апабр — армейская пушечная артиллерийская бригада;
 ад — артиллерийская дивизия;
 адп — артиллерийская дивизия прорыва;
 адиб — авиационная дивизия истребителей-бомбардировщиков;
 аддд — авиационная дивизия дальнего действия;
 адидд — авиационная дивизия истребителей дальнего действия;
 адон — авиационная дивизия особого назначения;
 бад — бомбардировочная авиационная дивизия;
 бабр — бомбардировочная авиационная бригада;
 ббад — ближнебомбардировочная авиационная дивизия;
 ВВ — внутренние войска (НКВД);
 ВС СССР — Вооружённые силы СССР;
 вдбр — воздушно-десантная бригада;
 вдд — воздушно-десантная дивизия;
 вдк — воздушно-десантный корпус;
 гап — гаубичный артиллерийский полк;
 гв. — гвардейский(-ая);
 гкд — горно-кавалерийская дивизия;
 гсбр — горнострелковая бригада;
 гсд — горно-стрелковая дивизия;
 гсп — горно-стрелковый полк;
 гск — горно-стрелковый корпус;
 дбад — дальнебомбардировочная авиационная дивизия;
 дбо — дивизия береговой обороны;
 дирк — дивизия речных кораблей;
 дмп — дивизия морской пехоты;
 днк — дивизия надводных кораблей;
 дно — дивизия народного ополчения;
 ДОН — отдельная дивизия особого назначения;
 дПВО — дивизия противовоздушной обороны;
 дпл — дивизия подводных лодок;
 зенад — зенитно-артиллерийская дивизия;
 зенабр — зенитно-артиллерийская бригада;
 иад — истребительная авиационная дивизия;
 ибад — истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия
 ибр - инженерная бригада (РВСН);
 кап — корпусной артиллерийский полк;
 кабр — корпусная артиллерийская бригада;
 КАФ — Краснознамённая Амурская флотилия;
 кд — кавалерийская дивизия;
 кк — кавалерийский корпус;
 кПВО — корпус противовоздушной обороны;
 ксбр — курсантская стрелковая бригада;
 лабр — лёгкая артиллерийская бригада;
 мд — моторизованная дивизия;
 мехд — механизированная дивизия;
 мк — механизированный корпус;
 минбр — миномётная бригада;
 минд — миномётная дивизия;
 морсбр — морская стрелковая бригада;
 мрад — морская ракетоносная авиационная дивизия;
 мтад — минно-торпедная авиационная дивизия;
 мтаддд — минно-торпедная авиационная дивизия дальнего действия;
 мсд — мотострелковая дивизия;
 мсп — мотострелковый полк;
 оаброн — отдельная авиационная бригада особого назначения;
 обад — отдельная бомбардировочная авиационная дивизия;
 одшбр — отдельная десантно-штурмовая бригада;
 оиад — отдельная истребительная авиационная дивизия;
 ОМСДОН — отдельная мотострелковая дивизия особого назначения;
 ООСНАЗ — отряд особого назначения;
 опдп — отдельный парашютно-десантный полк;
 опсбр — отдельная пластунская стрелковая бригада;
 осад — отдельная смешанная авиационная дивизия;
 осбр — отдельная стрелковая бригада;
 отбр — отдельная танковая бригада;
 отп — отдельный танковый полк;
 ошад — отдельная штурмовая авиационная дивизия;
 оусадн — отдельный учебный самоходный артиллерийский дивизион;
 пабр — пушечная артиллерийская бригада;
 пап — пушечный артиллерийский полк;
 ПВО — противовоздушная оборона;
 пд — пехотная дивизия;
 пдп — парашютно-десантный полк;
 псд — пластунская стрелковая дивизия;
 пулабр — пулемётно-артиллерийская бригада;
 пулад — пулемётно-артиллерийская дивизия;
 раг — резервная авиационная группа;
 рбр — ракетная бригада;
 рд — ракетная дивизия;
 сд — стрелковая дивизия;
 ск — стрелковый корпус;
 сбр — стрелковая бригада;
 тбад — тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия;
 тбр — танковая бригада;
 тд — танковая дивизия;
 ттд — тяжёлая танковая дивизия;
 тк — танковый корпус;
 тминбр — тяжёлая миномётная бригада;
 тп — танковый полк;
 уад — учебная артиллерийская дивизия;
 увдд — учебная воздушно-десантная дивизия;
 умсд — учебная мотострелковая дивизия;
 УР - Укреплённый Район;
 утд — учебная танковая дивизия;
 УЦ ВДВ — учебный центр воздушно-десантных войск;
 шад — штурмовая авиационная дивизия;
 ШМСМС — школа младших специалистов медицинской службы;
 1ф — 1-го формирования;
 2ф — 2-го формирования;
 3ф — 3-го формирования;

См. также 
 Список дивизий Третьего рейха
 Список авиационных дивизий военно-воздушных сил СССР (1941—1945)
 Список дивизий Вооружённых сил СССР (1989—1991)
 Список бригад Вооружённых сил СССР (1989—1991)

Примечания

Литература 
 V.I. Feskov, K.A. Kalashnikov, V.I. Golikov, The Soviet Army in the Years of the Cold War 1945-91, Tomsk University Publishing House, Tomsk, 2004
 «Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска». Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Томск. 2013 год.
 Танковый Меч Страны Советов. Дроговоз Игорь Григорьевич. Минск 2002.
 Воздушный Щит Страны Советов. Дроговоз Игорь Григорьевич. издательство Харвест, ISBN 985-13-1390-4, 2003.

Военное строительство
 
Списки:СССР
Списки:Вооружённые силы